Vizitka může být:

vizitka – či též navštívenka, je malá kartička s předtištěnými údaji užívaná zejména v obchodním styku
turistická vizitka – upomínkový předmět, upomínková nálepka jako suvenýr z cest,
fotografická vizitka – malá fotografie ve velikosti vizitky populární v 60. a 70. letech 19. století,
v přeneseném významu cokoliv, co může být považováno za charakteristický rys nějaké osoby nebo skupiny osob,
Hudební vizitka – hudební pořad České televize.

Související články
lístek (rozcestník)